Йилдрен Ибрахимай (; род. 24 декабря 1995 года, Арендал, Норвегия) — косоварский футболист, полузащитник «Лиллестрёма» и национальной сборной Косова.

Клубная карьера

На молодёжном уровне Ибрахимай  играл за «Гране». С 2012 года начал выступать на взрослом уровне за «Арендал», который базируется в его родном городе. Йилдрен выступал за клуб в течение пяти лет, проведя 139 матчей и забив 18 голов.

22 декабря 2017 года Ибрахимай заключил четырёхлетний контракт с клубом 1-го дивизиона «Мьёндален».

20 июля 2018 года Ибрахимай подписал контракту на два с половиной года с «Викингом». Двумя днями позже он дебютировал в домашнем матче против «Йерва» (4:1), выйдя на замену на 77-й минуте вместо Усмана Сале.

16 января 2021 года Ибрахимай подписал трехлётний контракт с клубом Российской Премьер-лиги «Уралом», взяв 17-й номер. Йилдрен дебютировал в РПЛ 28 февраля, выйдя в основном составе в матче против «Краснодара» (2:2) и был заменён на 75 минуте Рамазаном Гаджимурадовым. 4 февраля 2022 года контракт с «Уралом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Международная карьера
22 мая 2019 года Ибрахимай был вызван в сборную Косова на отборочные матчи Евро-2020 против Черногории и Болгарии. ФИФА не разрешил ему принять участие в матче против Черногории из-за проблем с документами. 13 января 2020 года Йилдрен дебютировал за сборную в товарищеском матче против Швеции, выйдя в основе.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Награды

Клубные
Победитель Первого дивизиона Норвегии 2018 года («Викинг»)
Обладатель Кубка Норвегии 2019 года («Викинг»)

Примечания

Ссылки

Профиль на сайте Норвежской федерации футбола
Профиль на сайте РПЛ
Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Норвегии
Футболисты Косова
Игроки ФК «Арендал»
Игроки ФК «Мьёндален»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Урал»
Игроки сборной Косова по футболу